PJLink ist ein Standard, um Videoprojektoren über eine Netzwerkschnittstelle zu konfigurieren. Dieser wurde von der Data Projector Group innerhalb der Japan Business Machine and Information System Industries Association (JBMIA) entwickelt. Ziel des Standards ist es, eine hersteller- und modellübergreifende Schnittstelle für die Konfiguration und Überwachung von Videoprojektoren festzulegen. Der Standard wird mit Stand 2013 von mehr als 100 Projektor-Modellen der beteiligten Hersteller unterstützt.

Beteiligte Unternehmen 
 NEC Display Solutions, Ltd.
 Casio Computer Co., Ltd.

 Sharp Corporation
 Sky Co., Ltd.
 Seiko Epson Corporation
 Sony Corporation
 Panasonic Corporation

 Hitachi Maxell, Ltd. 

 Mitsubishi Electric Corporation
 Ricoh Company, Ltd.
Status: November 2013

Weblinks 
 PJLink-Homepage (englisch)
 Liste der Geräte, die PJLink unterstützen
 PJLink Class1/Class2 pure PHP open source library

Einzelnachweise 

Internet-Anwendungsprotokoll
Projektor
Abkürzung